Angelo Grizzetti – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano naturalizzato francese
 Gérard Grizzetti – ex calciatore francese
 Paola Grizzetti – ex canottiera italiana